Hemlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hemlein (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Jonas Hemlein (* 1989), deutscher Volleyballspieler